Santurce ist

 ein Stadtteil der Hauptstadt von Puerto Rico, San Juan, siehe Santurce (Puerto Rico)
 der spanische Name der Stadt Santurtzi im spanischen Baskenland